Johann Lengoualama (1992. szeptember 29. –) gaboni labdarúgó, a marokkói DH El Jadidi csatára.

További információk 
 
National-Football-Teams profil

1992-ben született személyek
Gaboni labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Élő személyek